Abdoun ist der Familienname folgender Personen:
 Djamel Abdoun (* 1986), algerischer Fußballspieler
 Alaa El-Din Abdoun (* 1965), ägyptischer Basketballspieler